Il torneo di doppio maschile indoor alla V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912

Podio

Risultati

Dixon e Beamish sconfissero Barrett e Gore 6-2, 0-6, 10-8, 2-6, 6-3 nella finale 3º-4º posto.

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade